Stephen Williams (wielrenner) - wielrenner uit Wales
 Stephen Williams (kunstschaatser) - Brits kunstschaatser
 Stephen Williams (regisseur) - Canadees regisseur
 Stephen Williams (archeoloog)